Lozowick ist Familienname folgender Personen:

 Yaacov Lozowick (* 1957), israelischer Historiker
 Lee Lozowick (auch Lee Khepa Baul oder Lee Kṣepā Baul, 1943–2010), US-amerikanischer spiritueller Lehrer und Künstler
 Louis Lozowick (1892–1973), US-amerikanischer Maler und Graphiker